Прозорова — фамилия:

 Прозорова, Антонина Андреевна (1912—1996) — Герой Социалистического Труда, бригадир полеводов.
 Прозорова, Валентина Алексеевна (1913—2004) — Герой Социалистического Труда, заведующая фермой. 
 Прозорова, Людмила Андреевна (1928—2016) — советский и российский учёный.
 Прозорова, Ольга Ивановна (1905—1986) — доярка колхоза «Пламя» Раменского района Московской области. Герой Социалистического Труда
 Прозорова, Наталия Сергеевна (1922—2006) — советский и украинский учёный.

См. также  
 Прозоров 
 Прозорово
 Прозоровский